A La Liga de 2007–08 do Campeonato Espanhol  se iniciou em 25 de agosto de 2007 até 18 de maio de 2008. Contou com a participação de 20 clubes e seu formato foi de turno e returno no sistema de pontos corridos. Os três últimos colocados da classificação geral, foram rebaixados para a segunda divisão do campeonato Espanhol da temporada seguinte.

Classificação

Resultados

Prêmios

Artilheiros

Troféu Zamora

Assistencias

Source: ESPN Soccernet

Prêmio Fair Play

Referências 
.

Desporto na Espanha em 2007
2007 no futebol
Desporto na Espanha em 2008
2008 no futebol
2007–08